Wiik può riferirsi a:

Fredrik Johan Wiik – geologo e mineralogista finlandese
Jahn-Ove Wiik – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
Maria Wiik – pittrice finlandese
Melissa Wiik – calciatrice norvegese
Jean Wik – architetto finlandese
Terje Wiik – cantante e musicista norvegese
Aurélien Wiik – attore francese